

Música 

Frost (banda) - banda de rock neoprogressivo do Reino Unido
Frost (álbum) - segundo álbum da banda norueguesa Enslaved
Kjetil-Vidar Haraldstad - baterista norueguês
Frost (rapper) - cantor de hip-hop mexicano-americano, também conhecido como Kid Frost
The Frost - banda americana de rock psicodélico do fim da década de 1960

Outros 
Frost (cratera) - cratera na superfície da Lua
Frost (filme) - um filme de 2007 estrelado por Jason Behr e Monet Mazur
Frost (Mortal Kombat) - personagem do jogo Mortal Kombat
Frost (Devil Kings) - personagem do jogo Devil Kings
Frost Art Museum - galeria de arte situada na região metropolitana de Miami

Localidades

Frost (Minnesota)
Frost (Texas)
Ou ainda:
Frost Township

Desambiguação